Nietschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Nietschmann (1941–2000), US-amerikanischer Geograph 
 Hermann Nietschmann (1840–1929), deutscher Pfarrer, Schriftsteller und Komponist
 Reinhold Nietschmann (1907–1971), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher

Siehe auch:
 Nitschmann
 Erich Nitzschmann (1901–1980), deutscher Kameramann